The Nielsen Company, een Amerikaans mediaconglomeraat, de voormalige VNU (Verenigde Nederlandse Uitgeverijen)
VNU Media, een Nederlandse tijdschriftenuitgever, voorheen onderdeel van VNU